Mário Bližňák (né le  à Trenčín en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2005-2006, il se joint aux Giants de Vancouver après avoir joué quelques saisons juniors en Slovaquie ainsi que quelques parties chez les professionnels. Il remporte avec ce club la Coupe Memorial en 2007. Il fait ses débuts professionnels en sol nord-américain en 2008-2009 avec le Moose du Manitoba, club-école des Canucks de Vancouver qui l'ont sélectionné en 2005.

Lors de la saison 2009-2010, il joue ses deux premières parties dans la Ligue nationale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Slovaquie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 ||HK Dubnica U18 ||Slovaquie U18 ||46 ||25 ||26 ||51 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||HK Dubnica U20 ||Slovaquie U20 ||2 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||HK Dubnica U18 ||Slovaquie U18 ||14 ||5 ||8 ||13 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||HK Dubnica U20 ||Slovaquie U20 ||36 ||22 ||17 ||39 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||HK Dubnica ||Extraliga slo. ||19 ||0 ||0 ||0 ||14 || || || || ||
|-
|2005-2006 ||Giants de Vancouver ||LHOu ||69 ||9 ||12 ||21 ||29 ||18 ||4 ||1 ||5 ||14
|-
|2006-2007 ||Giants de Vancouver ||LHOu ||47 ||8 ||14 ||22 ||20 ||22 ||6 ||6 ||12 ||14
|-
|2007 ||Giants de Vancouver ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||1 ||5 ||6 ||2
|-
|2007-2008 ||Giants de Vancouver ||LHOu ||67 ||19 ||32 ||51 ||36 ||10 ||3 ||5 ||8 ||2
|-
|2008-2009 ||Moose du Manitoba ||LAH ||64 ||7 ||9 ||16 ||24 ||21 ||3 ||2 ||5 ||8
|-
|2009-2010 ||Moose du Manitoba ||LAH ||76 ||13 ||15 ||28 ||40 ||6 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|2009-2010 ||Canucks de Vancouver ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Moose du Manitoba ||LAH ||74 ||11 ||16 ||27 ||22 ||14 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|2010-2011 ||Canucks de Vancouver ||LNH ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || HC Sparta Prague || Extraliga tch. || 52|| 11|| 18|| 29|| 36|| 5|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
|2012-2013 || HC Slovan Bratislava || KHL || 51|| 9|| 11|| 20|| 20|| 4|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|2013-2014 || HC Slovan Bratislava || KHL || 49|| 5|| 4|| 9|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Slovan Bratislava || KHL || 28|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HC Plzeň || Extraliga tch. || 22||6 || 4|| 10||10 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || HC Plzeň || Extraliga tch. || 50|| 12|| 9|| 21|| 20|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2016-2017 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga tch. || 38 || 6 || 6 || 12 || 22 || 16 || 0 || 5 || 5 || 10
|-
| 2017-2018 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga tch. || 24 ||2 ||2 ||4 ||8 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HC Benátky nad Jizerou || 1.liga tch. || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || HC Dukla Trencin || Extraliga slo. || 23|| 4|| 6||10 ||6 || -|| -|| -|| -|| -

| 6 || 1 || 0 || 1 || 0 || -|| -|| -|| -|| -

Internationales 

| 2005 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| 0|| align="left"| Sixième place
|-
|2007 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 0 || 1|| 4 || -4 ||align="left"| Huitième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 3|| 3|| 2|| -2||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 1|| 2|| 6|| -4||align="left"| Huitième place
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -3||align="left"| Neuvième place
|-
| 2017 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 0 || -3||align="left"| Quatorzième place

Notes et références 

Naissance en mars 1987
Naissance à Trenčín
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du HC Sparta Prague
Champion de la Coupe Memorial
Joueur du HC Slovan Bratislava
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Dukla Trenčín
Naissance en Tchécoslovaquie